800 puede significar:

 El año 800.
 El año 800 a. C.
 El número ochocientos.
 Los 800 metros de atletismo.
 El personaje T-800 en las películas de Terminator.